Спрайт ( — фея; эльф):
 Спрайт — вид грозовых разрядов, бьющих в мезосфере и термосфере.
 Спрайт — графический объект в компьютерной графике.
 Спрайт — веб-комикс, созданный на основе спрайтов из видеоигр.
 Спрайт — безалкогольный газированный напиток производства The Coca-Cola Company.
 Спрайты — представители волшебного народца в книгах об Артемисе Фауле.

Операционные системы 
 Sprite — экспериментальная ОС, разработанная в Калифорнийском университете в Беркли
 Спрайт-ОС — ОС для компьютера «Агат», созданная научно-техническим кооперативом «Спрайт»